Lipa (novac)
Hrvatska lipa (tjednik), pravaški tjednik